Knorrius ist der Name folgender Personen:

Familienname: 
Georgius Wolfgangus Knorrius (1705–1761), deutscher Kupferstecher und Fossiliensammler

akademischer Beiname:
 Knorrius I. (1819): Jacob Nöggerath (1788–1877), deutscher Mineraloge, Geologe und Mitglied der Leopoldina
 Knorrius II. (1834): Ernst Friedrich Gustav von Hartmann (1767–1851), deutscher Mediziner, Naturforscher, Fossiliensammler und Mitglied der Leopoldina
 Knorrius III. (1841): Friedrich Wilhelm Hoeninghaus (1770–1854), deutscher Unternehmer, Naturforscher, Fossiliensammler und Mitglied der Leopoldina